Grupa B a Cupei Confederațiilor FIFA 2013 se va disputa între 16 și 23 iunie 2013. Aceasta cuprinde următoarele echipe:, ,  și . Primele două echipe se vor califica pentru semifinale.

Clasament
|}

Spania v Uruguay

Tahiti v Nigeria

Spania v Tahiti

Arbitrii asistenți:
Redouane Achik (Morocco)
Abdelhak Etchiali (Algeria)
Al IV-lea oficial:
Felix Brych (Germany)

Nigeria v Uruguay

{| width=92%
|-

Nigeria v Spania

Uruguay v Tahiti

Referințe

Legături externe
Site oficial
Documete oficiale 

Group B